La  mécanisée distincte nommée d'après le prince Roman le Grand () est une brigade d'infanterie mécanisée de l'Armée de terre ukrainienne fut créée en 2014. Elle porte le nom de Roman le Grand depuis 2019.

Historique 
Elle est formée en 2014 sur une partie de la  qui fut dissoute et avec de nouvelles recrues.

Structure 
En 2017 elle comprend :
 Quartier général, Volodymyr
  mécanisé,
  mécanisé,
  mécanisé,
  de chars,
 Brigade d'artillerie,
 QG de la brigade
 bataillon d'artillerie auto-propulsé (2S3 Akatsiya)
 bataillon d'artillerie auto-propulsé (2S1 Gvozdika)
 bataillon d'artillerie (BM-21 Grad)
 bataillon anti-char (MT-12 Rapira)
 bataillon anti-aérien
 bataillon du génie
 bataillon de maintenance
 bataillon de Logistique
 compagnie de reconnaissance
 compagnie de tireurs d'élite
 compagnie de guerre électronique.

En images

Notes et références 
.

Voir aussi

Articles détaillés

Liens externes 

Brigade mecanisee 014
Unité militaire de la guerre russo-ukrainienne